Mack kan syfta på:

Mack – en anläggning där fordonsbränsle säljs, se Bensinstation
MACK – en svensk ståuppkomikklubb, se Malmö Comedy Klubb
Mack (bensinpumpstillverkare) – hette även AB Mackmeter och är bolaget som gett namn åt bensinmack
Mack (varumärke) – var en svensk kedja av automatbensinstationer
Mack. – samlingsnamn för fyra olika skrifter om den judiska historien, se Mackabeerböckerna
Mack Lobell - en amerikansk varmblodig travhäst
Mack Petroleum –  ett svenskt företag
Mack Rides - ett tyskt företag som designar och konstruerar berg- och dalbanor 
Mack Trucks – en amerikansk lastbilstillverkare (som sedan 2001 tillsammans med Renault Trucks ägs av AB Volvo)
Macks Ølbryggeri – ett bryggeri i Tromsø, Norge
Reinhold Mack - en tysk musikproducent (mest känd som "Mack")

Se även 
Mac – flera betydelser
Macken (olika betydelser) – flera betydelser